Cristian Popescu este numele mai multor personalități din România:

 Cristian Popescu, poet român
 Cristian Tudor Popescu, jurnalist român
 Cristian Popescu (arhitect) 
 Cristian Popescu Piedone, primar al sectorului 5 din București
 Theodor-Cristian Popescu, regizor român de teatru

Note